Дом духов — роман Исабель Альенде.
 Дом духов — экранизация романа.